Ка́пплер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Капплер, Бьянка (род. 1977) — немецкая прыгунья в длину.
 Капплер, Джон (род. 1943) — американский иммунолог.
 Капплер, Герберт (1907—1978) — оберштурмбаннфюрер СС.
 Капплер, Крис (род. 1967) — американский спортсмен-конник.